Лос Лириос има више значења:

 Лос Лириос (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Лириос, Гранха (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Лириос, Хасај (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Лириос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Лириос (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Лириос (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Лириос (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Лириос (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лириос (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лириос (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лириос (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лириос (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Лириос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Лириос (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Лириос (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Лириос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Лириос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Лириос (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Лириос (Копала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Лириос (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Лириос (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Лириос (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Лириос (Николас Флорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Лириос (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Лириос (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Лириос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Лириос (Тескалтитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Лириос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Лириос (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Лириос (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Лириос (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Лириос (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Лириос (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Лириос (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Лириос, Асијенда лос Лириос (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Лириос (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Лириос (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Лириос (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Лириос (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Лириос (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Лириос (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Лириос (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Лириос (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Лириос (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Лириос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Лириос (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Лириос (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лириос (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лириос (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лириос (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лириос (Исхуатлан дел Кафе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лириос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лириос (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лириос (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лириос (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лириос (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику